Das 18. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 2. Juli 1972 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Nach zehn Jahren gab es durch Thomas Emmrich wieder einen DDR-Sieg im Herreneinzel. 1962 hatte Horst Stahlberg gewonnen. Einen DDR-Sieg gab es auch im Damendoppel durch Bettina Borkert und Veronika Koch. Das Dameneinzel gewann die Ungarin Erzsébet Széll, die im Halbfinale die Titelverteidigerin Brigitte Hoffmann ausgeschaltet hatte. Im Herrendoppel setzten sich die Tschechoslowaken Jan Bedáň und Jan Šimbera durch und das Mixed gewann bei der letztmaligen Austragung dieses Wettbewerbes das rumänische Duo Mariana Simionescu und Toma Ovici.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 16. Jahrgang (1972), Heft 5 (fälschlicherweise mit 17. Jahrgang bezeichnet)

1972
Tennisturnier 1972
Tennisturnier in Zinnowitz